est une expression en anglais signifiant « vision de nuit ». Elle peut faire référence à :

 , album de Bruce Cockburn sorti en  ;
 , album de Kayak sorti le .

Voir aussi